

Persone
Claudio Fattoretto – doppiatore italiano

Luoghi di interesse
Villa Badoer Fattoretto – villa veneta